L'Attentat de Ciaculli est une tentative, menée par Michele Catavaio et Angelo La Barbera, le , d'éliminer Salvatore Greco après qu'il eut enlevé et tué Salvatore Barbera, patron de la famille palermitaine de l'Acquasanta : ce qui déclencha la première guerre des mafias.

La bombe, en explosant, tua sept carabiniers.

Article connexe 
Calcedonio Di Pisa

Attentat en Italie
Cosa nostra
1963 en Italie
Histoire de Palerme
Explosion en 1963